A Micimackó: Vér és méz (eredeti cím: Winnie-the-Pooh: Blood and Honey) 2023-as brit horrorfilm, amelyet Rhys Frake-Waterfield rendezett és írt, Alan Alexander Milne Micimackó regénye alapján. A főbb szerepekben Craig David Dowsett, Chris Cordell, Amber Doig-Thorne, Nikolai Leon, és Maria Taylor látható.

Az Egyesült Királyságban 2023. március 10-én, Magyarországon 2023. március 2-án mutatták be a mozikban.

Szereplők

A film készítése 
2022. május 27-én az IGN weboldal arról számolt be, hogy fejlesztés alatt áll egy Micimackó-alapú horrorfilm-adaptáció. 1966 óta a karakterek jogai a The Walt Disney Company tulajdonában voltak, és bár a Disney megtartotta a kizárólagos jogokat a saját franchise-ukból származó karakterek ábrázolásához, az első Micimackó-könyv 2022. január 1-én közkinccsé vált. 2022. január 1-én a szerzői jogok lejártát követően Rhys Frake-Waterfield elkezdte a Micimackó fejlesztését. A Variety-nek nyilatkozva Frake-Waterfield úgy írta le a cselekményt, hogy Micimackó és Malacka is gyilkos mániákussá válik, miután Róbert Gida elhagyja őket a főiskola miatt. A filmben Micimackó és Malacka maszkjait az amerikai Immortal Masks protézismaszkokat gyártó cég készítette, amely valójában a Micimackó-stílusú maszkokat készítette, mielőtt az 1926-os könyv a köztudatba került.

Forgatás 
A forgatása 2022 áprilisában kezdődött, tíz napon át zajlott East Sussex-ben.

Jegyzetek

További információk 

2023 filmjei
Brit horrorfilmek
Brit fantasyfilmek
Micimackó